La Ligue des champions de tennis de table 2021-2022 est la  édition de cette compétition créée en 1998-1999. Cette édition se déroule pour la deuxième année d'affilée dans une bulle sanitaire pour cause de pandémie de Covid-19.

Les phases de poules masculines et féminines ont lieu dans les salles de jeux des têtes de séries de chacune des poules.

Section masculine

Phase finale 

 En raison de la guerre en Ukraine les clubs russes sont exclus de la compétition.

Section féminine

Phase finale

Liens externes 

  Site de l'ETTU

Ligue des champions de tennis de table
Coupe d'Europe 2021-2022
Tennis de table en 2021
Tennis de table en 2022